Христовский, Александр Эдмундович (1858—1916) — адвокат, депутат Государственной думы I созыва от Ломжинской губернии.